Chotovice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Chotovice (okres Česká Lípa)
 Chotovice (okres Svitavy)
 Choťovice (okres Kolín)